Расширенная латиница — C () — девяносто четвёртый блок стандарта Юникод. Содержит буквы для Нового уйгурского алфавита, УФА, старой орфографии языка шона и клавдиевы буквы.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания